„Пазете се, Полтъргайст!“ (Стоте дни на Кики от съзвездието „Козирог“) е документална повест, написана от 12-годишната Даниела Мичева през 1990 година. Разказва за присъствието на извънземните полтъргайсти Кики и Мики в дома ѝ, комуникацията, която водят тя и родителите им с тях и приключенията, през които преминават в съвместното им съжителство.

Източници 

Книги от 1990 година